Sandersville en Géorgie (États-Unis)
 Sandersville dans le Mississippi (États-Unis)